A Marcus Cornelius Cethegus név két előkelő római politikust jelölhet:

Marcus Cornelius Cethegus, Kr. e. 204 egyik consulja
Marcus Cornelius Cethegus, Kr. e. 160 egyik consulja

fr:Cornelius Cethegus